Acvamarin  se poate referi la:

Acvamarin - mineral din grupa silicaților
Acvamarin (culoare) - o nuanță între verde și albastru
Aquamarin (film)